Schwarzenegger is een Duitstalige familienaam en kan verwijzen naar:
 Arnold Schwarzenegger (1947), Oostenrijks-Amerikaans bodybuilder, acteur en politicus
 Gustav Schwarzenegger (1907-1972), Oostenrijks politiechef, vader van Arnold Schwarzenegger
 Katherine Schwarzenegger (1989), Amerikaans schrijfster, dochter van Arnold Schwarzenegger en Maria Shriver
 Patrick Schwarzenegger (1993), Amerikaans model en acteur, zoon van Arnold Schwarzenegger en Maria Shriver